Gábor Horváth, calciatore ungherese
Gábor Horváth, canoista ungherese
Gábor Horváth, kayaker ungherese